Mesaspis är ett släkte av ödlor. Mesaspis ingår i familjen kopparödlor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kopparödlor
Mesaspis